Davide Vannoni – comunicatore italiano, inventore del metodo Stamina
Elena Vannoni – regista teatrale e costumista italiana
Fabio Vannoni – allenatore di calcio e calciatore italiano
Gianni Vannoni – scrittore italiano
Mauro Vannoni – politico italiano